Райан Хэмилтон (; 15 апреля 1985, Ошава, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, левый нападающий. В настоящее время капитан «Бейкерсфилд Кондорс» — фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз».

Игровая карьера 
5 июля 2006 Хэмилтон был подписан «Миннесотой» как свободный агент. 21 января 2009 был обменян в «Торонто» на Робби Эрла.

Первую игру в НХЛ сыграл 23 марта 2012 против «Нью-Джерси», в которой отметился результативной передачей.
С 2011 по 2013 год был капитаном клуба АХЛ «Торонто Марлис».
5 июля 2013 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с клубом «Эдмонтон Ойлерз».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Оклахома-Сити Баронс»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»